Війницька сільська рада — Волинська область, Локачинський район
 Війницька сільська рада — Рівненська область, Млинівський район